Leeuwte (Steenwijkerland)
 Leeuwte (De Wolden)